Мересниця, або гольян (Phoxinus) — рід риб родини коропових.

Види 
 Phoxinus bigerri Kottelat, 2007
 Phoxinus brachyurus L. S. Berg, 1912
 Phoxinus colchicus L. S. Berg, 1910
 Phoxinus grumi L. S. Berg, 1907
 Phoxinus issykkulensis L. S. Berg, 1912
 Phoxinus jouyi (D. S. Jordan & Snyder, 1901)
 Phoxinus keumkang (M. K. Chyung, 1977)
 Phoxinus kumgangensis L. T. Kim, 1980
 Phoxinus lumaireul (Schinz, 1840)
 Phoxinus neogaeus Cope, 1867
 Phoxinus oxyrhynchus (T. Mori, 1930)
 Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)
 Phoxinus saylori C. E. Skelton, 2001
 Phoxinus semotilus (D. S. Jordan & Starks, 1905)
 Phoxinus septimaniae Kottelat, 2007
 Phoxinus steindachneri Sauvage, 1883
 Phoxinus strandjae Drensky, 1926
 Phoxinus strymonicus Kottelat, 2007
 Phoxinus tchangi X. Y. Chen, 1988
 Phoxinus ujmonensis Kaschenko, 1899

Література

Посилання 
 

Leuciscinae
Роди риб